Era la prima edizione del torneo.

In finale Anna Blinkova ha sconfitto Usue Maitane Arconada col punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Margarita Gasparjan (secondo turno, ritirata)
  Jennifer Brady (quarti di finale)
  Lauren Davis (semifinale)
  Tatjana Maria (secondo turno)
  Pauline Parmentier (quarti di finale)
  Sara Sorribes Tormo (terzo turno)
  Anna Blinkova (campionessa)
  Laura Siegemund (ritirata)

  Astra Sharma (quarti di finale)
  Aliona Bolsova (secondo turno)
  Heather Watson (semifinale)
  Christina McHale (terzo turno)
  Monica Niculescu (ritirata)
  Whitney Osuigwe (secondo turno)
  Varvara Lepchenko (terzo turno)
  Francesca Di Lorenzo (secondo turno)

Qualificate 

  Jaimee Fourlis (primo turno)

  Eri Hozumi (primo turno)

Wildcard 

  Lauren Davis (semifinale)
  Jennifer Elie (primo turno)

  Haley Giavara (primo turno)
  Samantha Martinelli (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Oracle Challenger Series - New Haven 2019